Roton bezeichnet

 einen Raketentyp, siehe Roton (Rakete)
 ein Quasiteilchen in der Quantenphysik, siehe Roton (Physik)